Leonardo Guzmán puede referirse a:

 Leonardo Guzmán (1890–1971); médico y político chileno.
 Leonardo Guzmán (1962); profesor, botánico, cactólogo, curador y explorador mexicano.
 Leonardo Guzmán abogado, periodista y político uruguayo.
 Leonardo Guzmán (1986) Músico, guitarrista y pedagogo colombiano.